Metzenmühle ist der Ortsname von

 Metzenmühle (Burkardroth), Ortsteil des Marktes Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Metzenmühle (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern